El término Melrose hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Lugares
Melrose (Escocia)
Melrose (Iowa)
Melrose (Massachusetts)
Melrose (Minnesota)
Melrose (Nuevo México)
Melrose (Ohio)
Melrose (Oregón)
Melrose (Wisconsin)
Melrose (condado de Jackson, Wisconsin)

Melrose Abbey
Melrose Abbey

Melrose Hill
Melrose Hill (Los Ángeles)

Melrose Park
Melrose Park (Illinois)
Melrose Park (Nueva York)

Personas
Melrose Bickerstaff

Otros
Melrose (álbum)